2 miejscowości w Polsce
 Grabinka – osada w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim
 Grabinka – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta
 Inne
 Grabinka – rzeka, dopływ Wisłoki
 Grabinka (a. Grabianka) – prawy dopływ Rawki